Пайн-Сити (город, Миннесота) — город в округе Пайн, штат Миннесота, США.
 Пайн-Сити (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Пайн, Миннесота, США.

См. также 
 Пайн
 Пайнтаун
 Пайнвилл